Lothaire II peut désigner à la fois :
 Lothaire II (v. 825-869), roi de Lotharingie de 855 à 869
 Lothaire II (?-950), roi d'Italie de 945 à 950
 Lothaire de Supplinbourg (1075-1137), nommé aussi Lothaire III du Saint-Empire, empereur du Saint-Empire romain germanique de 1133 à 1137
Homonymie